Herrarnas +100 kg i judo vid olympiska sommarspelen 2020 avgjordes den 30 juli 2021 i Tokyo i Nippon Budokan.

Medaljörer

|-
| width="200px" rowspan="2"| +100 kg
| width="200px" rowspan="2" colspan="2"| 
| width="200px" rowspan="2" colspan="2"| 
| width="200px" colspan="2"| 
|-
| colspan="2"| 
|}

Resultat

Finaler

Återkval

Pool A

Pool B

Pool C

Pool D

Referenser

Noter

Judo vid olympiska sommarspelen 2020